PPCP steht für:
 Pharmaceuticals and Personal Care Products, von der EU gemonitorte, kontaminierende Produktgruppen (Contaminants) wegen ihrer Auswirkungen auf die Umwelt
 Polypropylen-Copolymer, Copolymere mit dem Hauptpartner Polypropylen
 PowerPC Platform, eine offene Spezifikation für PowerPC-basierte Computer

Abkürzung